Дартмут () — містечко та морський порт на річці Дарт на південно-західному узбережжі графства Девон, регіон Південно-Західна Англія, Англія, Сполучене Королівство. Станом на 2011 рік населення міста — 5 064 особи.

Клімат

Персоналії 
 Рейчел Кемпсон (1910—2003) — британська акторка.

Див. також 
 Іпсвіч (Англія)
 Ньюбері (Беркшир)
 Плімут (Англія)
 Ширнесс
 Дартмур
 Фалмут (Англія)

Примітки

Посилання 
 Dartmouth, Devon

Література 
 Freeman, Ray (1990). Dartmouth and its Neighbours. Chichester: Phillimore. pp. 178—180. ISBN 0 85033 697 X.
 Russell, Percy (September 1946). Ancient Dartmouth (PDF). Retrieved 2 February 2013.

Корнуолл
Населені пункти, засновані 1613
Ла-Манш
Порти Великої Британії